Il termine socii (plurale di socius, in latino "alleato") può riferirsi a:

 Socii e foederati – in ambito politico, popoli dell'Italia antica legati alla Repubblica romana attraverso un trattato d'alleanza
 Socii latini – in ambito militare, i contingenti forniti dagli alleati all'esercito romano in qualità di truppe ausiliarie

Pagine correlate 

 socio
 soci